Pianista, músico
La pianiste, filme com Isabelle Huppert, distribuído em Portugal como A Pianista
O Pianista, filme com Adrien Brody

Desambiguações de artes